Гиршзон, Хиршзон (, ) — еврейская фамилия-патроним. Известные носители:
 Гиршзон, Авраам (1941—2022) — израильский политик, глава ряда министерств в правительстве Израиля.
 Гиршзон, Пол — дипломат, посол Израиля в странах Западной Африки.
 Хиршзон, Саша (род. 1972) — хорватский теннисист и теннисный тренер.